Anthonetta Naeff, beter bekend onder haar pseudoniem Top Naeff - Nederlands schrijfster
 Anthonetta (schip, 1929), een varend monument